Skeet to jedna w ośmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Wystartowało 63 zawodników z 36 krajów, w tym 1 kobieta – Nuria Ortiz z Meksyku.

Rozegrano tylko rundę finałową od 31 sierpnia do 2 września.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu seriach po 25 strzałów. Pierwsi trzej zawodnicy uzyskali taki sam wynik – 195 punktów. O podziale medali zadecydowała dogrywka, w której . W pierwszej Konrad Wirnhier uzyskał 25 punktów i zdobył złoto, Jewgienij Pietrow uzyskał 24 trafienia, a Michael Buchheim 23 trafienia. Jurij Curanow zakwestionował decyzję sędziów nie uznającą jednego trafienia i opuścił stanowisko strzeleckie, za co został ukarany odebraniem 3 punktów (dokładnie tylu zabrakło mu do wzięcia udziału w dogrywce o medale).

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972